Ibarra (palabra vasca que significa ‘vega’) es un topónimo habitual en el País Vasco, y puede referirse a:

Topónimos 
 Juan Francisco Ibarra, pueblo del partido de Bolívar, en la provincia de Buenos Aires (Argentina).
 Estación Juan Francisco Ibarra, estación ferroviaria del pueblo homónimo anterior.
 Ibarra (Ecuador), ciudad capital de la provincia de Imbabura (Ecuador).
 Pozo de Ibarra, ciudad del municipio de Santiago Ixcuintla, en el estado de Nayarit (México).
 San Nicolás de Ibarra, localidad del municipio de Chapala en el estado de Jalisco (México).

En España 
 Ibarra (Guipúzcoa), municipio de la provincia de Guipúzcoa.
 Ibarra (Orozco), aldea del municipio de Orozco, en la provincia de Vizcaya.

 Ibarra (Álava), anteiglesia del valle de Aramayona, en la provincia de Álava.
 Palacio de Ibarra, casa señorial en el municipio de Brihuega, en la provincia de Guadalajara.

Tipografías 
 Ibarra (tipografía), tipo de letra a la que da nombre el tipógrafo español Joaquín Ibarra y Marín.
 Ibarra Real, tipo de letra a la que da nombre el tipógrafo español Joaquín Ibarra y Marín.
 Elzeviriano Ibarra, tipo de letra a la que da nombre el tipógrafo español Joaquín Ibarra y Marín.

Vasquismos